Стёйлен () — фамилия. Известные носители:

  (1858—1937) — епископ лютеранской церкви Норвегии.
 Стёйлен, Коре (1909—1989) — епископ лютеранской церкви Норвегии.